La batería de sodio-ion o batería de ion de sodio es un tipo de batería recargable que utiliza iones de sodio.  

Este tipo de batería puede llegar a ser una forma más barata de almacenar la energía que las comúnmente utilizadas baterías de iones de litio. A diferencia de las baterías de sodio-azufre , las baterías de iones de sodio se pueden hacer portátiles y pueden funcionar a temperatura de sala o temperatura ambiente (aprox. 25 ˚C).

Comercialización 
Actualmente, hay empresas en todo el mundo que desarrollan baterías de ion de sodio comerciales, para diferentes tipos de aplicaciones, siendo las más importantes:.
Faradion Limited:   .
Tiamat<ref>Ponrouch, A. et al.; (2013) “Towards high energy density sodium ion batteries through electrolyte optimization”. Energy & Environmental Science. 6: 2361 – 2369. DOI: 10.1039/C3EE41379A.</>Hall, N.; Boulineau, S.; Croguennec, L.; Launois, S.; Masquelier, C.; Simonin, L.; “Method for preparing a Na3V2(PO4)2F3 particulate material”. United States Patent Application No. 2018/0297847. Filed by Universite De Picardie on October 13, 2015.</ref> 
Aquion Energy  
Novasis Energies, Inc.
HiNa Battery Technology Co., Ltd
Natron Energy: Una spin-off de la Universidad de Stanford.
Altris AB: Surgida en 2017 a partir de tres investigadores de la Universidad de Uppsala
Latasoft en 2022 a partir de investigaciones, se creó un prototipo de batería a base de iones de sodio.

Enlaces externos
 Baterías de ion de sodio. Ánodo de estibina y grafeno.
 Las baterías de sodio ganan la partida a las de litio gracias a un nuevo material para el ánodo

Referencias

Baterías recargables
Baterías de metal-ion